Stora Tuna kan syfta på:

 Stora Tuna socken – en socken i Dalarna
 Stora Tuna landskommun – en kommun i Kopparbergs län
 Stora Tuna församling – en församling i Tuna kontrakt i Västerås stift
 Stora Tuna kyrka – en kyrkobyggnad i Stora Tuna socken
 Stora Tuna med Gustafs tingslag – ett tingslag i sydöstra Dalarna i Kopparbergs län
 Stora Tuna IK – en idrottsklubb i Borlänge
 Stora Tuna OK – en orienteringsklubb i Borlänge
 Stora Tuna scoutkår – en scoutkår i Borlänge
 Tuna kontrakt i Svenska kyrkan